Kellett ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Kellett (1927–2012), britischer Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor
 Dalton Kellett (* 1993), kanadischer Automobilrennfahrer
 Darren Kellett (* 1972), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Edward Kellett-Bowman (* 1931), britischer Politiker der Conservative Party
 Elaine Kellett-Bowman (1923–2014), britische Politikerin
 Henry Kellett (1806–1875), Offizier der Royal Navy, Polarforscher und Ozeanograph
 Stuart Kellett (* 1981), englischer Dartspieler